El Masters del Canadà 2017, conegut oficialment com a Rogers Cup 2017 i Coupe Rogers 2017, fou la 128a edició de la competició tennística jugada sobre pista dura al Canadà. En categoria masculina estava inclosa dins de les sèries Masters 1000 de l'ATP i es va disputar entre el 4 i el 13 d'agost de 2017 a l'Uniprix Stadium de Mont-real, Canadà. En categoria femenina estava inclosa dins els Premier 5 Tournaments de la WTA i es va disputar entre el 5 i el 13 d'agost de 2017 a l'Aviva Centre de Toronto, Canadà.

El tennista alemany Alexander Zverev va fer un nou pas per ser premiat com a tennista revelació, ja que va guanyar el cinquè títol de l'any i el segon de categoria Masters. De fet, des de 2007 (David Nalbandian) que un tennista llevat dels Big Four (Roger Federer, Rafael Nadal, Novak Đoković i Andy Murray) no guanyava dos títols Masters en la mateixa temporada. El mateix cas és es de la ucraïnesa Elina Svitolina, que també va guanyar el cinquè títol de l'any, casualment els tres títols de categoria Premier 5 disputats fins al moment, esdevenint la primera tennista en aconseguir aquesta fita des que es va introduir aquesta categoria l'any 2009. La seva rival en la final, la danesa Caroline Wozniacki va disputar la cinquena final de l'any, però totes cinc amb derrota.

Quadre individual masculí

Caps de sèrie

Quadre

Quadre individual femení

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles masculins

Caps de sèrie

Quadre

Quadre dobles femenins

Caps de sèrie

Quadre

Enllaços externs 
 Web oficial

Referències 

2017
ATP World Tour 2017
WTA Tour 2017